Витир има више значења:
 Витир (Калифорнија)
 Витир (Аљаска)